pustynia – teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur powietrza

 W Polsce
 Pustynia – część wsi Brzozówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Obrowo
 Pustynia – część wsi Józefowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Izbica Kujawska
 Pustynia – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Pustynia – część wsi Skrzyszów w woj. śląskim, w pow. wodzisławskim, w gminie Godów
 Pustynia – dawna gromada